Le mot swagger qui a donné le mot swag est issu du verbe to swagger inventé par  William Shakespeare signifiant fanfaronner dans sa comédie Le Songe d'une nuit d'été. Il est utilisé dans les contextes suivants :

Titres d'œuvres

Musique 
 Swagger album studio  du groupe Flogging Molly paru en 2000

Cinéma 
 Swagger film documentaire d'Olivier Babinet, sorti en 2016

Patronyme 

 Jack Swagger (1982-), catcheur (lutteur professionnel) américain.

Technologie
 Swagger, un langage de description d'interface RESTfull.

Voir aussi 
 SWAG
 Swagg Man

Références